Felicity (televisieserie), Amerikaanse televisieserie
Felicity (Ohio), plaats (village) in de Amerikaanse staat Ohio
Felicity (voornaam),  Engelstalige meisjesnaam
Felicity (film), een film uit 1978 van John D. Lamond

Naamdragers
Felicity Galvez, Australische zwemster
Felicity Huffman, Amerikaanse actrice
Felicity Jones, Brits actrice
Felicity Kendal, Britse actrice